Parvicaecilia – rodzaj płazów beznogich z rodziny marszczelcowatych, obejmujący gatunki występujące endemicznie w północno-zachodniej Kolumbii.

Gatunki 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Parvicaecilia nicefori
 Parvicaecilia pricei

Przypisy 

Marszczelcowate